Palm Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Palm Springs (Arizona), Gemeinde im Pinal County, Bundesstaat Arizona
 Palm Springs (Florida), Gemeinde im Palm Beach County, Bundesstaat Florida 
 Palm Springs (Kalifornien), Stadt im Coachella Valley im Riverside County, Bundesstaat Kalifornien

Palm Springs steht für:
 Palm Springs (Band), britische Band
 Palm Springs (Film), eine romantische Filmkomödie